Rechede steht für:

 Rechede (Olfen), ein Ortsteil der Stadt Olfen, Kreis Coesfeld, Nordrhein-Westfalen

Rechede ist der Familienname folgender Personen:

 Gottfried von Rechede (Domherr), Domherr in Münster
 Gottfried von Rechede (12. Jahrhundert–1263 oder 1264), Vizedominus und Domherr in Münster
 Gottfried von Rechede (Domherr, † 1271) († 1271), Domherr in Münster
 Johannes von Rechede (13./14. Jh.–1347), Domherr in Münster
 Ludolf von Rechede († 1301), Domherr in Münster